José Barros Silva mais conhecido como Zé Piguita (Cabo Verde, 4 de dezembro de 1982) é um futebolista cabo-verdiano que joga actualmente no  do Qatar.

Naturais da Praia (Cabo Verde)
Futebolistas de Cabo Verde
Futebolistas do Al-Ahli Sports Club
Futebolistas do Al-Shamal Sports Club